Михаил Андреевич Голицын:

 Голицын, Михаил Николаевич (1757—1827) — ярославский губернатор, тайный советник.
 Голицын, Михаил Николаевич (1796—1863) — почётный попечитель Московской городской больницы, почётный опекун Московского опекунского совета, тайный советник